() est le titre original japonais d'une nouvelle de Kenji Miyazawa et de plusieurs adaptations de celle-ci.

Littérature 
 , nouvelle de Kenji Miyazawa publiée en français dans le recueil Train de nuit dans la Voie lactée, traduit par Hélène Morita, Intertextes (collection « Lettres du monde »), 1989 (réédition 1991).

Cinéma 
 , film japonais de 1940 réalisé par Kōji Shima et basé sur la nouvelle de Kenji Miyazawa ;
 , film japonais de 1957 réalisé par  ;
 , film japonais de 1989 réalisé par Shun’ya Itō ;
 , film japonais de 2003 réalisé par Kiyoshi Kurosawa.

Homonymie de titre